KPHX est un code qui signifie :
 Aéroport international Sky Harbor de Phoenix, aéroport de Phoenix en Arizona (États-Unis), selon le code OACI des aéroports

Sigle de 4 caractères
Codes OACI des aéroports